Bignon ist der Familienname folgender Personen:

 Armand-Jérôme Bignon (1711–1772), französischer Staatsbeamter und Bibliothekar des Königs
 Jean-Paul Bignon (1662–1743), französischer Staatsmann, Schriftsteller und Geistlicher
 Michel Bignon (1891–??), französischer Springreiter
 Roger Bignon (* 1935), französischer Hockeyspieler
 Victor Bignon, chilenischer Boxer

Le Bignon steht für:
 Le Bignon, Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Region Pays de la Loire, Frankreich
 Le Bignon-Mirabeau, Gemeinde im Département Loiret, Region Centre, Frankreich

Siehe auch:
 Bignan (Begriffsklärung)
 Bignone